Аспиде (, буквально «Аспид») — итальянское семейство управляемых ракет средней дальности для поражения воздушных целей, разработанное фирмой . В семейство входят зенитные управляемые ракеты и ракеты класса «воздух-воздух». В 1988 году Aspide Mk.1 была принята на вооружение ВВС Италии. Конструкция ракеты базируется на американской RIM-7E Sea Sparrow.

Модификации 

Существуют модификации ракеты как для оснащения самолётов (истребители F-104), так и для ЗРК Albatros корабельного и ЗРК Skyguard-Aspide, Spada — сухопутного базирования:
 Aspide Mk.1 — базовый вариант с моноимпульсной ПАРГСН фирмы Selenia и РДТТ разработки . Активно поставлялась на экспорт — закуплена 17 странами.
 Aspide Mk.2 — модернизированный вариант с АРГСН, разработка которого была остановлена в пользу ракет с лучшими характеристиками, таких как AIM-120 AMRAAM.
 Aspide 2000 — ЗУР на базе Aspide Mk.1, используемая в составе сухопутных ЗРК Skyguard-Aspide и Spada-2000.
  PL-10 — китайская ракета класса «воздух-воздух» созданная на базе Aspide Mk.1, также существует в варианте ЗУР в составе ЗРК HQ-64.

Тактико-технические характеристики 

 Дальность: 35 км
 Потолок: 8000 м
 Скорость полёта: 1324 м/с (М=4)
 Двигатель: РДТТ SNIA-Viscosa
 Система наведения: моноимпульсная  Selenia
 Стартовая масса: 220 кг
 Масса боевой части: 30 кг
 Длина: 3,7 м
 Диаметр: 203 мм
 Размах крыла: 1 м

См. также 
 Sea Wolf (ЗРК)

Примечания

Ссылки 
 

Военная продукция Oto Melara
Зенитные ракеты
Ракеты «воздух-воздух»
Ракетное оружие Италии